Komāzān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Komījān (kommunhuvudort i Iran), Markazi, 
 Komāzān (ort i Iran), Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar